Клаусура 2014 () — вторая половина 71-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2013/14) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 30 апреля—1 мая, а ответные состоялись 3—4 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 7—8 мая, а ответные состоялись 10—11 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 15 мая, а ответный состоялся 18 мая.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2013/2014 на rsssf.com 

2014
Мексика
Спорт в Мексике в 2014 году